Jennings kan syfta på:
 Jennings-böckerna – en serie humoristiska pojkböcker
 Jennings (adelsätt) – en svensk ätt

Personer
Alex Jennings
Claudia Jennings
Elizabeth Jennings Graham
Jonathan Jennings
Lynn Jennings
Pat Jennings
Peter Jennings
Waylon Jennings
Will Jennings
William Jennings Bryan
William M. Jennings
William Sherman Jennings

Geografi

Antarktis 

 Jennings (sjö), 
 Mount Jennings,

Antigua och Barbuda 

 Jennings, Antigua och Barbuda, ort, Parish of Saint Philip,

USA 

 Jennings, Florida, ort, Hamilton County, 
 Jennings, Louisiana, huvudort i Jefferson Davis Parish, 
 Jennings, Maryland, ort, Garrett County, 
 Jennings, Missouri, ort, Saint Louis County, 
 Jennings, Oklahoma, ort, Pawnee County, 
 Jennings, Michigan, ort, Missaukee County, 
 Jennings, Kansas, ort, Decatur County,

Se även
 Jennings County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar